Edgar Quinet (1803 - 1875), Franse geschiedkundige
Fernand Quinet (1898 - 1972), Belgisch cellist, dirigent en componist
Marcel Quinet (1915 - 1986), Belgisch componist